

Biografia 
Nato a Mosca da una famiglia russa di origine lituana, alla separazione dei genitori si trasferì a Vilnius con i nonni materni.

Carriera

Club 
Iniziò a giocare a calcio nel Granitas Vilnius, nel girone sud della terza serie lituana.

Nel 2009, diciottenne, firmò per il , spostandosi in Bielorussia. Nel 2012, quando il Dnepr Mogilev retrocesse, fu ceduto in prestito al , dove giocò per alcuni mesi prima di fare ritorno al Dnjapro.

Nel 2014 fu ingaggiato dal , club polacco in cui militò per una stagione. Passato allo  nel 2015, vi rimase per due anni e mezzo.

Il 26 gennaio 2018 fu ingaggiato dalla . Il 31 marzo seguente segnò il suo primo gol con i moscoviti, dando ai compagni la vittoria per 2-1 nella partita di Prem'er-Liga contro l'.

Il 21 agosto 2019 fu ceduto in prestito all'.

Risolto il contratto con la Dinamo Mosca l'8 settembre 2020, il 17 settembre fece ritorno allo Jagiellonia.

Nazionale 
Dal 2008 al 2009 militò nella  e dal 2010 al 2012 nella . Nel 2012 esordì con la nazionale maggiore lituana, con cui conta oltre 50 presenze.
L'11 giugno 2022 segna, dopo 6 minuti di gioco, il primo gol della Lituania nella UEFA Nations League 2022-2023.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 novembre 2022.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club 
 
Naftan: 2011-2012

Individuale 
 Calciatore lituano dell'anno: 2
2016, 2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Calciatori della Nazionale lituana